Regierung Klaus steht für:

 Regierungen des Salzburger Landeshauptmannes und österreichischen Bundeskanzlers Josef Klaus
 Salzburger Landesregierung Klaus I, 1949–1954
 Salzburger Landesregierung Klaus II, 1954–1959
 Salzburger Landesregierung Klaus III, 1959–1961
 Bundesregierung Klaus I, 1964–1966
 Bundesregierung Klaus II, 1966–1970
 Regierungen des tschechischen Ministerpräsidenten Václav Klaus
 Regierung Václav Klaus I, 1992–1996
 letztes Kabinett der Tschechischen Teilrepublik in der Tschechischen und Slowakischen Föderativen Republik
 erstes Kabinett der neu gegründeten Tschechischen Republik (ab 1. Januar 1993)
 Regierung Václav Klaus II, 1996–1998